Edoardo I d'Inghilterra, re d'Inghilterra detto il Plantageneto
Edoardo I di Bar, nonno di Edoardo I d'Inghilterra